Toto je medailové pořadí zemí na všech moderních olympijských hrách od roku 1896 do roku 2010, včetně rozdělení tabulky na letní olympijské hry, zimní olympijské hry a celkový součet. Do součtů nejsou započítány Athénské olympijské mezihry (1906), které Mezinárodní olympijský výbor (MOV) neuznal jako oficiální hry.

Mezinárodní olympijský výbor neposkytuje celkovou tabulku medaili a publikuje pouze neoficiální tabulky pro každé olympijské hry. Tato tabulka byla sestavena z jednotlivých výsledků z databáze MOV.

Výsledky jsou doplněny o kódy MOV, které jsou v současné době v databázi MOV. Obvykle jeden kód koresponduje jednomu národnímu olympijskému výboru. Pokud jsou kódy rozdílné pro různé roky, jsou medailové součty zkombinovány jako v případě změny MOV kódu (např. Nizozemska HOL bylo změněno na NED) nebo v případě změny názvu státu (např. z Ceylonu na Srí Lanku). Medaile vyhrané sportovci za jinou zemi jsou počítány pro zemi, za kterou závodil, např. před nezávislostí země (vizte poznámky k jednotlivým týmům). Názvy kurzívou jsou země, které již neexistují.

Země s medailemi 
Tabulka je předřazena podle názvu národních olympijských výborů, ale může být seřazena podle kteréhokoliv sloupce (kliknutím na ikonu  vedle názvu sloupce), např. podle zlatých medailí nebo podle celkového počtu medailí. Pro seřazení tabulky podle zlatých, stříbrných a potom bronzových medailí (jak neoficiálně používá MOV a mnohá média), seřaďte nejdříve podle bronzového sloupce, potom podle stříbrného sloupce a nakonec podle zlatého sloupce.

Země bez medailí 
Po Zimních olympijských hrách 2010 nevyhrálo dosud žádnou medaili 80 ze současných 205 Národních olympijských výborů.

Poznámky

Reference 

  Medailová databáze Mezinárodního olympijského výboru
  Oficiální olympijské zprávy

Externí odkazy 
  Interaktivní mapa olympijských medailí na NYTimes.com
  Olympijské statistiky na OlympiaStatistik.de

Olympijské hry
Sportovní seznamy